Боронин (Боронина) — русская фамилия.

Известные носители:
 Боронин, Александр Михайлович (род. 1937) — российский микробиолог, член-корреспондент РАН, директор ИБФМ РАН.
 Боронин, Иван Константинович (1909—1944) — Герой Советского Союза.
 Боронин, Михаил Петрович (1914—1944) — Герой Советского Союза.
 Боронин, Никифор Данилович (1901—1961) — Герой Советского Союза.

 Боронина, Анна Викторовна (род. 1986) — певица, артистка лейбла Black Star.
 Боронина, Екатерина Алексеевна (1907—1955) — советская писательница.
 Боронина, Раиса Степановна (1922—2013) — заведующая гинекологическим отделением районной больницы Целиноградской области, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Баронин
 Воронин